Anexo:Países por PIB puede hacer referencia a los siguientes anexos en Wikipedia:
Países por PIB (nominal), lista de países ordenados por PIB nominal en moneda corriente (expresados en dólares estadounidenses según tipos de cambio oficiales).
Países por PIB (PPA), lista de países ordenados por PIB (PPA), según la metodología de la denominada paridad de poder adquisitivo.
Países por PIB histórico (nominal), lista de países por PIB histórico (nominal), de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, entre los años 2000 y 2018.